Kostelů zasvěcených Nalezení svatého Kříže je více:

 Kostel Nalezení svatého Kříže (Brno)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Bříství)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Česká Lípa)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Dubá)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Frýdlant)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Chvalatice)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Jamné)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Liberec)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Litomyšl)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Moravec)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Moravská Třebová)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Nepřívěc)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Nesvačily)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Robousy)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Rybí)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Staříč)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Svatý Kříž)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Trstěnice)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Újezd Svatého Kříže)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Visla)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Vodice)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Zliv)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Znojmo)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Žim)

Nalezení svatého Kříže se zasvěcují i kaple.

Externí odkazy